BDB peut faire référence à :
  ;
 Berkeley DB, une base de données embarquée ;
 Badly Drawn Boy (1969-), un chanteur britannique ;
 Brown-Driver-Briggs, un dictionnaire d'hébreu ;
 balance des blancs, en photographie.
 bite de black, en pornographie.

BdB peut faire référence à :
 '' (en français, Association des banques allemandes), l'association des banques privées en Allemagne et le principal groupe de pression du secteur financier allemand.